Shuangfeng bezeichnet:

 Shuangfeng (双峰县), Kreis der Stadt Loudi in der chinesischen Provinz Hunan

 Shuangfeng (Baihe) (双丰镇), Großgemeinde des Kreises Baihe in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuangfeng (Tieli) (双丰镇), Großgemeinde des Kreises Tieli in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangfeng (Tiemenguan) (双丰镇), Großgemeinde der Stadt Tiemenguan in Xinjiang, Volksrepublik China

 Shuangfeng (Nanbu) (双峰乡), Gemeinde des Kreises Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuangfeng (Pan’an) (双峰乡), Gemeinde des Kreises Pan’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuangfeng (Zitong) (双峰乡), Gemeinde des Kreises Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan

 Shuangfeng (Xinglong), Dorf im Kreis Xinglong in der chinesischen Provinz Hebei

 Shuangfeng (Acheng) (双丰街道), Straßenviertel des Stadtbezirks  Acheng von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangfeng (Shunyi) (双丰街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shunyi von Peking, Volksrepublik China